Sonnets – tomik angielskiego polityka i poety Johna Hanmera (1809-1881), opublikowany w 1840 w Londynie nakładem oficyny Edwarda Moxona. Zbiorek zawiera 59 utworów, w tym liryki England, America, Petrarca, Bertrand de Born, The Steam-Boat, Winter in the Riviera of Genoa, The Two Columns, The Widow of Ephesua, To the Fountain at Frascati, A Way-Side Landscape in Italy, Silence i To the Chartists, jak również The Millennium, Ciullo of Alcamo, Origin of New Languages, Chaucer, Romeo, Written on an Old Spanish Chronicle, Winter i The Spider.

If any of the Araehnean race, 
Fat and well-filled be near, let him beware 
Of thee, old Spider; with such stealthy pace 
That travellest through the frore autumnal air: 
So fierce a hunger drives thee from thy lair, 
To feed like Ugolino on thy kind; 
Rapine is all before thee; and behind 
Thy broken web — that on its film doth bear 
Thick drops of cold uncomfortable dew, 
Like those which on the dying leaves are spread. 
The flies creep doors and window corners through; 
Gaunt are thy sides — no more by tree or shed, 
Can they that pensile; citadel renew, 
In which thy gluttonous youth so full was fed. 
(The Spider)

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Angielskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1840
Cykle sonetów